L'Œil du Malin peut désigner :

 L'Œil du Malin, film français de Claude Chabrol sorti en 1962 ;
 L'Œil du Malin, titre alternatif du Mystère des treize (), film britannique de J. Lee Thompson sorti en 1966.